Владимир Анато́льевич Басманов (настоящая фамилия По́ткин; 10 мая 1980) — русский националист, российский политик. Создатель и лидер признанного экстремистским Движения против нелегальной иммиграции. Инициатор первого Русского Марша и организатор большинства последующих Русских маршей. Один из создателей Этнополитического Объединения Русские. Соратник Политического Совета, Заместитель Главы Национального комитета действий Этнополитического Объединения Русские, также запрещённого в 2015 году. C 2010 года находится в вынужденной политической эмиграции за границей, не прекращая политической деятельности. В 2014 году он основал и возглавил комитет "Нация и Свобода". Находясь в эмиграции, обратился в Международный уголовный суд в Гааге с требованием инициировать преследование Владимира Путина. 9 сентября 2020 года на совещании Совета Движения Националистов был избран Руководителем. 

Брат известного политика Александра Белова.

Биография 
С 1993 года в НПФ Память. В октябре 1993 года в возрасте 13 лет принимал участие в защите Белого дома.

В 2000 по 2002 руководитель Информационно-аналитической службы Национально-патриотического фронта «Память».

Закончил Московский государственный университет культуры и искусств (МГУиКИ). 

Женат, имеет сына.

ДПНИ 
В июле 2002 года после межнациональных столкновений в Красноармейске основал Движение против нелегальной иммиграции. Автор программы и первых идеологических документов организации. С июля 2003 до сентября 2006 года являлся координатором Московского регионального отделения ДПНИ. С сентября 2002 года координатор Центрального Совета ДПНИ. На президентских выборах 2004 года был зарегистрирован доверенным лицом Сергея Глазьева.

В 2005 году выдвинул идею проведения общего шествия националистов — Русского Марша. Один из организаторов первого марша прошедшего 4 ноября 2005 года.

После событий в Кондопоге в сентябре 2006 года вынужден был скрываться. С июля 2007 вновь стал координатором Московского регионального отделения. Оставался на этой должности вплоть до своей эмиграции в мае 2010 года.

Весной 2008 года инициировал реформу ДПНИ. Чтобы показать личный пример 17 мая 2008 года подал в отставку с поста координатора ЦС ДПНИ. 12 июля 2008 года на I съезде ДПНИ выбран в Национальный совет ДПНИ и в заместители Главы ДПНИ (на тот момент Александра Белова по Центральной Управе.

В 2008 году был организатором несанкционированного Русского Марша (Арбатского прорыва) во время которого был задержан ОМОНом и избит. Впоследствии ему предъявили обвинение в организации массовых беспорядков.

29 апреля 2009 года в связи с отставкой Белова становится И.О Главы ЦУ ДПНИ. 11 июля 2009 года на II съезде ДПНИ избран в Национальный совет, и, впоследствии, утвержден в должности Главы Центральной Управы ДПНИ.

Подвергался уголовным преследованиям и 16 апреля 2010 года был вынужден скрыться.

Русские 
В апреле 2010 г. после серии допросов и обысков, когда спецслужбы потребовали распустить ДПНИ, угрожая уголовным преследованием по фиктивному уголовному делу, Басманов принял решение уехать. В эмиграции он продолжал осуществлять руководство центральными исполнительными структурами ДПНИ. В феврале 2011 организовал подготовку создания единой политической организации русских националистов. В апреле 2011 года вместе с Дмитрием Демушкиным инициировал её создание, так возникла новая организация — Этнополитическое объединение «Русские». Был избран в ней соратником Национального Совета и заместителем главы Национального Комитета Действий, являясь идеологом созданной структуры. 

Поддерживал Революцию достоинства.

Комитет Нация и Свобода 
После прошедшего в Москве Марша Мира 21 сентября 2014 г. Владимир Басманов со своими единомышленниками, как из числа принявших участи в Марше, так и из числа политических эмигрантов приняли решение создать новую националистическую организацию — Комитет "Нация и Свобода" (КНС), целью которой стала интеграция националистов в общегражданский оппозиционный протест, представляя в нём интересы националистов, а также поддержка оппозиционных кандидатов на выборах. В июле 2020 года Красноярский краевой суд в открытом судебном заседании вынес решение о запрете деятельности организации на территории РФ.

Движение Националистов 
После внесения поправок в конституцию РФ была создана организация Движение Националистов 2 июля 2020 года. 

2 сентября 2020 года был учреждён Совет Движения Националистов, в котором одним из 9 членов стал - Владимир Басманов. 

9 сентября 2020 года на совещании Совета Движения Националистов Басманов был избран Руководителем.

Псевдоним 
Псевдоним «Басманов» был выбран из-за увлечения историей Смутного времени. См. Пётр Басманов.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 Официальный сайт КНС
 Биография на сайте Русских
 Биография на сайте антикомпромат
 Интервью из подполья
 Интервью
 Краткая биография (видео)
 Речь на II Съезде ДПНИ (видео)

Политические эмигранты
Русские националисты
Движение против нелегальной иммиграции
Политики, известные под псевдонимами